Вулиця Миколи Плав'юка (Київ)
 Вулиця Миколи Плав'юка (Первомайськ)